Копча́к (, Кыпча́к, , ранее Татар-Копчак) — село-анклав на юге Молдавии в составе АТО Гагаузия. Чадыр-Лунгский район Республики Молдова. До 1991 года село находилось в составе Тараклийского района Молдавской ССР.   с населением в 10 000 жителей — площадь территорий 10 240 га.

Этимология 
Есть несколько предположений о происхождении названия Копчак:

Первая версия 
Гагаузы не имеют никакого отношения к названию села Копчак, как и к другим названиям гагаузских селений. Эти названия, практически все, сохранились от названий селений, оставленных буджакскими татарами, проживавшими на территории Буджака с XVI века до 1807—1808 годов. Буджакских татар российское правительство выселяло двумя этапами (1774 и 1807—1808) в Крым, часть татар ушла на территорию Османской империи.

В начале XIX века было два селения Копчак: 
 первое, чуть севернее нынешнего Комрата (оно было уничтожено в 1828 году, так как население этого села переселилось в 1816—1817 годах южнее и основало поселение Комрат);
 второе — современное гагаузское село Копчак. Раннее село называлось «Татар-Копчак». Такое название  сохранялось до 1940 года.

По поводу этимологии термина «Копчак» и «Кыпчак».

«Кып» и «Чак» — две глагольные формы повелительного наклонения и ничего более.
«Копчак» — это русская транскрипция термина «Кыпчак», и никакого отношения к слову «копча» (с лат. языка - «пряжка») не имеет. «Кыпчак» — это название татарского рода, имеющий тотемный знак, по одной версии, два скрещённых ножа «ики бычак», по другой версии «кору дерева» — капчык, по третьей — узкоглазость «кыпышык».

Вторая версия 
Название Копчак, возможно, происходит от гагаузского слова ко́пча (). В XVIII веке недалеко от территории села была турецкая фабрика по изготовлению керамических пуговиц. Пуговица на гагаузском языке звучит как kópça. Предполагается, что название Копчак появилось путём перестановки ударения и добавления глухой согласной к.

Третья версия 
Возможно, название села происходит от названия тюркского народа кыпчаки (), от которого, вероятно, происходят гагаузы.

История 
Нынешнее поселение основано на пепелище татарского села в 1812 году "туркоязычными болгарами", гагаузами с болгарским самосознанием. По данным на 1848 год в селе зарегистрировано 291 семейство, 1390 человек и 134 домохозяйства.

На момент 1859 года в Татар-Копчаке проживало 1575 человек (827 мужчин и 748 женщин), 340 домохозяйств, имелась каменная православная церковь и почтовая станция.

По состоянию на 1886 год в селе проживало 2685 человек, насчитывалось 420 домохозяйств, 1 школа и 4 лавки.

По переписи 1897 года количество жителей возросло до 4011 человек (2014 мужчин и 1997 женщин), из которых 4005 православные.

Географические данные

Рельеф 
Территория села, в основном, представляет собой холмистую местность с плодородной почвой.

Внутреннее деление 
Копчак неофициально делится на две части: Ташлы́к () и Кыпчак (), который включает в себя Микрорайон и Двадцатый квартал. Однако само название Ташлык в речи используется редко. В селе принято, что жители одной из частей называют другую «Юбюрь мааля» (, что дословно переводится, как «другая улица») и наоборот.

Расположение 
Село Копчак находится на границе с Украиной. Соседнее село — Кайраклия. Ближайший город на территории Молдавии — Тараклия. Приблизительное расстояние до столицы Молдовы — Кишинёва — 181 км.

Национальный состав 
Жители села преимущественно гагаузы. Также в небольшом количестве есть болгары и цыгане.

Транспортная система 
Из села ежедневно курсируют автобусы в Чадыр-Лунгу, Болград, Тирасполь. Также каждый день осуществляются рейсы Копчак—Кишинёв—Копчак.

Основные объекты

Административные 
 Примэрия
 Полицейский участок

Образовательные

Дошкольные учреждения 
На данный момент в селе Копчак функционируют 4 детских дошкольных учреждения :
 Детский сад № 1 «Ромашка» (ул. 8 Марта)
 Детский сад № 2 «Буратино» (ул. Советская, 15)
 Детский сад № 3 «Солнышко» (ул. 8 Марта, 27)
 Детский сад № 4 им. Р. Т. Эрдогана «Кirlangaҫ» (ул. Макаренко, 1)

Учебные заведения 
В селе есть 2 лицея :
 Теоретический лицей им. С. И.  Барановского (ул. Чапаева 1)
 Теоретический лицей им. Б. Янакогло (ул. Родака, 26)

Библиотеки 
Работает сельская библиотека, расположенная по ул. Советской. Функционирует читальный зал.

Культурные 
 Дом культуры — в ноябре 2008 года, после полуторагодового ремонта, был вновь запущен в эксплуатацию.
 Краеведческий музей — огромное собрание предметов быта, орудий труда, одежды и украшений гагаузов
 Свято-Успенская Церковь Пресвятой Богородицы — духовный центр села. В ноябре 2008 года президентом Республики Молдова Владимиром Ворониным был заложен «Первый камень» в основу новой церкви.
 Воскресная школа «Рождество» при Свято–Успенской церкви.

Медицинские 
Функционирует cельская больница. В здании больницы в 2005 году был сделан ремонт.

Спортивные 
 Стадион
 Мини-поле
 Спорт комплекс

Детско-юношеские секции и кружки 
В селе Копчак дети и подростки имеют возможность посещать спортивные секции в ДЮСШ и кружки самодеятельности в Доме культуры:

ДЮСШ 

 секция футбола
 шахматно-шашечная секция
 борцовская секция
 спорт-комплекс (Gok Oguz)
 волейбол
 настольный теннис
 гимнастика

Кружки самодеятельности 
 Вокальный кружок
 Танцевальный кружок

Предприятия 
 В селе функционирует колхоз Победа — один из лидеров среди предприятий в Гагаузии.
 1 пекарня
 3 мельницы
 2 автозаправки «Veliku-Manol» и «Conan»
 В селе расположена швейная фабрика турецкого предприятия «Asena-Textil».

Известные люди 

 Гаризан, Олег Фёдорович (род. 1971) — историк, дипломат, политик Республики Молдова, депутат Парламента Молдовы (2009—2014), примар Копчака (1999—2009, 2015—настоящее время), глава ассоциации примаров Гагаузии, вице-президент «Конгресса тюркских народов».

 Янулов, Пётр Иванович (род. 1986) — молдавский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы.

Интересные факты 
 Копчакцы, в ответ на шуточное «Картолиляр», называют остальных гагаузов «Тодиляр».

Примечания 
Гагаузские поселения

Ссылки 
 
 Официальный сайт села Копчак